Carlos Quintana puede referirse a:

 Carlos Quintana (1949-), dirigente gremial argentino;
 Carlos Quintana (1965-), beisbolista venezolano.
 Carlos Quintana (1943-), cantante venezolano.
 Carlos Quintana (1988-), futbolista argentino.
 Carlos Quintana, (n/D), boxeador puertorriqueño.
 Carlos Quintana, político mexicano.